Lakin désigne :

L'acteur Charles Lakin;

L’actrice Christine Lakin ;

La ville américaine de Lakin, État du Kansas.

Homonymie de patronyme